Bearpen Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bearpen Mountain (New York)
 Bearpen Mountain (Jackson County, North Carolina)
 Bearpen Mountain (Macon County, North Carolina, 1302 m)
 Bearpen Mountain (Macon County, North Carolina, 1546 m)
 Bearpen Mountain (Transylvania County, North Carolina, 1032 m)
 Bearpen Mountain (Transylvania County, North Carolina, 1210 m)